Anders – polski projekt bojowego wozu piechoty
 Anders – polski projekt czołgu podstawowego
 Anna Maria Anders (ur. 1950) – polska polityk i działaczka polonijna. Córka gen. Władysława Andersa
 Günther Anders (1902-1992) – niemiecki filozof
 Irena Renata Anders (1920-2010) – polska artystka, działaczka polonijna. Druga żona gen. Władysława Andersa
 Karol Anders (1893-1971) – dowborczyk, pułkownik kawalerii Wojska Polskiego
 Peter Anders (1908-1954) – niemiecki śpiewak operowy
 Tadeusz Anders (1902-1995) – oficer artylerii w służbie stałej Wojska Polskiego, pułkownik w Polskich Siłach Zbrojnych.
 Thomas Anders (ur. 1963) – niemiecki piosenkarz, kompozytor i producent muzyczny, członek duetu Modern Talking
 Władysław Anders (1892-1970) – generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych w latach 1944-1945